

Patronyme 

 Sylvie Aubenas (1959-), bibliothécaire et historienne de la photographie ;
 Florence Aubenas (1961-), sa sœur, journaliste française.

Toponyme 

 Aubenas, ville française de l’Ardèche ;
 Aubenas-les-Alpes, commune française des Alpes-de-Haute-Provence.